Кит Типпетт (; 25 августа 1947, Бристоль — 14 июня 2020) — британский джазовый музыкант (клавишник) и композитор.

Биография 
Родился 25 августа 1947 года в Бристоле. На протяжении своей музыкальной карьеры Типпетт сотрудничал со многими исполнителями, в числе которых рок-группа King Crimson (в качестве сессионного музыканта принимал участие в записи альбомов In the Wake of Poseidon, Lizard и Islands).

Дискография 
С группой King Crimson:
 1970 — In the Wake of Poseidon (фортепиано)
 1970 — Lizard (фортепиано и электрофортепиано)
 1971 — Islands (фортепиано)

Другие работы:

 1969—1970 — Album (with Shelagh McDonald)
 1970 — The Keith Tippett Group — You Are Here… I Am There (Advision Studios, London)
 1971 — The Keith Tippett Group — Dedicated To You, But You Weren’t Listening (featuring Robert Wyatt on drums)
 1971 — Centipede — Septober Energy (Wessex Sound Studios, London, produced by Robert Fripp)
 1972 — Keith Tippett, with Roy Babbington, Julie Tippetts, Frank Perry & Keith Bailey — Blueprint (produced by Robert Fripp)
 1973 — Ovary Lodge (with Roy Babbington & Frank Perry)
 1974 — with Trevor Watts]]' Amalgam — Innovation (Oxfordshire, UK)
 1974 — piano duo with Stan Tracey — TNT (Wigmore Hall, London)
 1975 — with Elton Dean's Ninesense — Live at The BBC Radio 3
 1975 — Ovary Lodge (with Harry Miller, Julie Tippetts & Frank Perry) — Live at Nettlefold Hall, London
 1975 — with Harry Miller’s Isipingo — Which Way Now? (Post-Aula, Bremen, Germany)
 1975 — with Dudu Pukwana Group — Diamond Express (a.k.a. Ubagile)
 1975 — with Gary Brooker, Bill Bruford, Phil Collins, Стефан Граппелли, Brian Eno, Alvin Lee, Gary Moore, Cozy Powell, Manfred Mann и др. — The Rock Peter and the Wolf (обработка симфонической сказки «Петя и волк»)
 1976 — with Elton Dean’s Ninesense — Happy Daze
 1976 — with Harry Miller’s Isipingo for studio recording of a track named Family Affair, released on Miller’s Isipingo album Full Steam Ahead (2009)
 1976 — with Harry Miller, Louis Moholo-Moholo, Mike Osborne, Mark Charig, and Malcolm Griffiths — Different Places, Different Times (recorded live at Chateauvallon Jazz Festival, France)
 1976 — with Harry Miller’s Isipingo for concert recording of a track named Dancing Damon, released on Miller’s Isipingo album Full Steam Ahead (2009)
 1976 — with Hugh Hopper, Elton Dean, Joe Gallivan — Cruel But Fair (The Basement, Oslo)
 1976 — with Harry Miller’s Isipingo — Live at 100 Club (бутлег)
 1977 — with Mark Charig & Ann Winter — Pipedream (recorded at St. Stephen’s Church, Southmead, Bristol, UK)
 1977 — with Elton Dean’s Ninesense — Oh For The Edge
 1977 — piano duo with Stan Tracey — Supernova (recorded live at the Institute of Contemporary Arts, London)
 1978 — with Elton Dean’s Ninesense — Live at The BBC Radio 3
 1978 — Keith Tippett’s Ark — Frames: Music For An Imaginary Film (recorded at Wessex Sound Studios, London)
 1979 — with Elton Dean’s Quartet (K. Tippett/E. Dean/H. Miller/L. Moholo) — Live at Teatro Cristallo, Milan, Italy (бутлег)
 1979 — with Elton Dean’s Ninesense (Dean, Skidmore, Charig, Harry Beckett, Evans, Malfatti, Tippett, Miller & Moholo) — The 100 Club Concert 1979 (recorded at the 100 Club, 100 Oxford St. London, released in 2012)
 1979 — The Unlonely Raindancer (первый сольный музыкальный тур)
 1979 — Live in Milan '79 (бутлег)
 1980 — with Elton Dean Quintet (Dean, Tippett, Mark Charig, Louis Moholo & Marcio Mattos) — Boundaries (recorded at Tonstudio Bauer, Ludwigsburg, Germany)
 1981 — Mujician I (фортепиано, соло)
 1981 — piano duo with Howard Riley — First Encounter (recorded live at Goldsmith’s College, London)
 1981 — with Elton Dean’s Ninesense — Suite (featuring Harry Beckett, Harry Miller, Louis Moholo and others) (recorded at Jazzwerkstatt Peitz No. 41, Berlin, released in 2011)
 1982 — with Company (Ursula Oppens, Fred Frith, George Lewis, Akio Suzuki, Julie Tippetts, Moto Yoshizawa, Anne Le Baron, Phil Wachsmann & Derek Bailey (recorded at ICA, London during Company Week)
 1982 — with Louis Moholo & Larry Stabbins — Tern (recorded during the Total Music Meeting, Quartier Latin, Berlin)
 1983 — with Peter Brötzmann, Harry Miller & Willi Kellers — Live at Munich (бутлег)
 1984 — piano duo with Howard Riley, In Focus (recorded live at The Tramshed, Woolwich, London, as part of the Greenwich Festival)
 1984 — Keith Tippett Septet (with Larry Stabbins, Elton Dean, Mark Charig, Nick Evans, Paul Rogers & Tony Levin) — A Loose Kite In A Gentle Wind Floating With Only My Will For An Anchor (Live at the Barnfield Theatre, Exeter, UK)
 1985 — with Hugh Hopper, Elton Dean, Joe Gallivan — Mercy Dash
 1985 — with Hans Reichel — Duet Improvisation (Vand’Oeuvre No. 8501)
 1986 — Mujician II (piano solo)
 1986 — with Dreamtime (Roberto Bellatalla, Gary Curson, Jim Dvorak, Nick Evans & Jim Lebaigue) — Cathanger '86 (recorded at Cathanger Studios, Somerset)
 1987 — Mujician III (August Air) (piano solo) (recorded live during the JUST MUSIC concert series in Berlin)
 1987 — duet with Julie Tippetts — Couple in Spirit (mixed by Robert Fripp)
 1987 — with David Cross, Dan Maurer & Jim Juhn — Low Flying Aircraft
 1990 — 66 Shades of Lipstick (with Andy Sheppard)
 1990 — The Dartington Concert (piano solo) (recorded in The Great Hall, Dartington)
 1990 — with Elton Dean, Louis Moholo & Marcio Mattos for a track named Second Thoughts, released on Elton Dean’s album The Vortex Tapes (recorded live at the Vortex Jazz Bar, London)
 1990 — Keith conducts track No. 9, Sun-the Living Son, on Mary Wiegold’s Songbook (with the Composers Ensemble) (recorded at All Saints' Church, Petersham, London)
 1991 — Mujician & The Georgian Ensemble — The Bristol Concert (recorded live at St. George’s concert hall, Brandon Hill, Bristol, UK, for BBC)
 1992 — The Dedication Orchestra — Spirits Rejoice (recorded at Gateway Studios, Kingston, Surrey, UK)
 1993 — with Willi Kellers & Julie Tippetts — Twilight Etchings (recorded at the Podewil in Berlin during the Total Music Meeting)
 1993 — piano duo with Howard Riley, Interchange (a.k.a. The Bern Concert) (recorded at Studio Bern)
 1994 — The Dedication Orchestra — Ixesha (Time) (recorded at Gateway Studios, Kingston, Surrey, UK)
 1994 — Mujician — Poem About The Hero (recorded live at The Michael Tippett Centre, Bath, Somerset, England)
 1994 — Une Croix Dans L’Océan (solo piano) (recorded live at Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville)
 1994 — with Peter Brötzmann & Uli Kellors (Peter Brotzmann Trio) — Untitled (recorded at Upstairs At The Garage, released as part of a compilation titled 3 Fingers and a Thumb in 1995)
 1995 — Mujician — Birdman (recorded at the Michael Tippett Centre, Bath, England)
 1995 — with Stefano Maltese, Evan Parker and Antonio Moncada — Double Mirror (recorded live at the Noto Jazz Festival, Sicily, Italy)
 1995 — with Louis Moholo-Moholo], Mervyn Africa & Pule Pheto — Mpumi (recorded at Gateway Studios, Kingston, Surrey, England)
 1996 — with Dennis González Dallas-London Sextet (featuring Elton Dean, Louis Moholo-Moholo, et al.) — Catechism (The Names We Are Known By) (recorded at The Boathouse Studio, London)
 1996 — with Francine Luce — Bo Kay La Vi-a (Next to the House of Life) (recorded at Gateway Studio, Kingston, Surrey)
 1996 — with Elton Dean, Paul Dunmall, Tony Levin, Paul Rogers, & Roswell Rudd — Bladik (recorded at Protocol Studios, London)
 1996 — with Paul Dunmall Octet — Desire and Liberation (recorded at The Arnolfini Arts Centre, Bristol, England)
 1996 — duet with Julie Tippetts — Couple In Spirit II (recorded live at The Stadtgarten, Cologne)
 1997 — Mujician — Colours Fulfilled (recorded at Gateway Studio, Kingston, Surrey, UK)
 1997 — Friday the 13th (solo piano) (recorded on Friday the 13th, in Sendai, Japan)
 1997 — with Paul Dunmall Octet — Bebop Starburst (recorded at Gateway Studio, Kingston, Surrey, UK)
 1998 — (February) with Dreamtime — Zen Fish (recorded at Gateway Studios, Kingston, Surrey, UK)
 1998 — (6 February & 30 April) with RoTToR (Paul Rutherford, Julie & Keith Tippett, Paul Rogers) — The First Full Turn (recorded various locations)
 1998 — (3 May) Keith Tippett Tapestry Orchestra — First Weaving: Live at Le Mans Jazz Festival
 1999 — (27 July) with Daryl Runswick — Set of 5 (2 pianos) (recorded live at Dartington Great Hall, UK)
 2000 — (26 March) with Paul Dunmall Octet — The Great Divide (recorded at Gateway Studio, Kingston, Surrey, UK)
 2000 — (March) Linuckea (Let The Music Speak) (recorded at Gateway Studios, Kingston, Surrey, UK)
 2000 — (15 November) with Paul Dunmall, Peter Fairlough & Philip Gibbs — Onosante (recorded at Victoria Rooms Studio, Bristol, UK)
 2001 — (24 February) Mujician — Spacetime (recorded at Victoria Rooms, Bristol, UK)
 2001 — (7 October) with Paul Dunmall, Peter Fairlough, Philip Gibbs & Roberto Bellatalla — Kanikazu (recorded at Victoria Rooms, Bristol, UK)
 2001 — (11 October) with Peter Fairclough — Imago (recorded at the Bluecoat Arts Centre, Liverpool)
 2002 — (8 August) with Paul Dunmall Octet — Bridging: The Great Divide Live (recorded at Calouste Gulbenkian Foundation's «open-air theatre» during the Jazz em Agosto Festival, Lisbon, Portugal)
 2002 — (12 August) with Howard Riley & John Tilbury — Another Part of The Story (recorded at Gateway Studios, Richmond, London)
 2003 — (29 March) with Paul Dunmall Moksha Big Band — I Wish You Peace (recorded at Gateway Studios, Richmond, London)
 2003 — (28 October) with Howard Riley, Stephen Grew & Pat Thomas — Pianoforte (recorded at Sheffield University, First Hall)
 2003 — The Dartington Trio (with Julie Tippetts & Paul Dunmall) — Live at the BBC & Live at the Vortex
 2004 — (8 August) Dartington Improvising Trio (with Julie Tippetts & Paul Dunmall) — Live at the Priory (recorded live at Priory Park, 3rd Southend International Jazz Festival)
 2004 — (5 September) with Julie Tippetts, Louis Moholo-Moholo & Canto General — Viva La Black: Live at Ruvo Jazz Festival, in Ruvo di Puglia, Bari, Apulia, Italy
 2005 — (March) with George Burt/Raymond McDonald Sextet — A Day for a Reason (recorded at An Tobar Arts Centre, Tobermory, Mull, Scotland)
 2005 — (24 April) with Paul Dunmall, Philip Gibbs & Julie Tippetts — Mahogany Rain (recorded at Victoria Rooms, Bristol, UK)
 2005 — (5 May) RoToR (Paul Rutherford, Keith Tippett & Paul Roegrs) — RoToR (recorded live at Jazz Atelier, Ulrichsberger Kaleidophon, Austria -bootleg recording)
 2005 — (12 June) Mujician — There’s No Going Back Now (recorded at Voctoria Rooms, Bristol, UK)
 2005 — (19 & 20 July) with The Number (Gary Curson, John Edwards & Mark Sanders) — The Making of Quiet Things
 2006 — (March) with George Burt/Raymond McDonald Sextet — Boohoo Fever (recorded at An Tobar Arts Centre, Tobermory, Isle of Mull, Scotland)
 2007 — (24 & 25 September) with Stefano Maltese — The Lion Is Dreaming (recorded at Sonoria Studio, Scordia, Sicily, Italy)
 2007 — (8 November) Mujician — The Wise Sage (recorded live in Gateshead, England) (BBC Radio 3 broadcast on 11 January 2008)
 2008 — (2 September) with Julie Tippetts, Louis Moholo-Moholo & Minafric Orchestra — Viva La Black (recorded live at Piazza del Nuraghe, in Sant'Anna Arresi, Cagliari, Italy — bootleg recording)
 2008 — Nostalgia 77 Sessions featuring Keith & Julie Tippett (recorded at Red Kite Studios, Wales, released in 2009)
 2008 — (14 November) duet with Julie Tippetts, Couple In Spirit — Live at the Purcell Room (recorded at the Purcell Room, London, as part of the 2008 London Jazz Festival)
 2009 — (9-11 February) as composer only, with Lunar Saxophone Quartet (Joel Garthwaite, Lauren Hamer, Hannah Riches & Lewis Evans) and Nicola Rose on Piano — Five Short Pieces + Four Whispers for Archie’s Chair (recorded at The Malthouse Canterbury, released as part a compilation titles Flux
 2011 — (30 & 31 January) Keith Tippett Octet (with Paul Dunmall, James Gardiner-Bateman, Peter Fairclough, Kevin Figes, Thad Kelly, Julie Tippetts & Ben Waghorn) — From Granite To Wind (recorded at Real World Studios, Box, Wiltshire, England)
 2011 — with Michael Giles MAD BAND — In The Moment (recorded at Real World Studios, Box, Wiltshire)
 2011 — (18 & 19 July) [as composer] with ensemblebash (Chris Brannick, Joby Burgess, Stephen Hiscock & Genevieve Wilkins) — Dance of the Dragonfly, last track of a Various Artist album titled A Doll’s House (recorded at Phoenix Sound, Pinewood Studios, released in 2012)
 2012 — (12 January) Mujician Solo IV — Live in Piacenza (recorded at Conservatorio Nicolini, Piacenza, Italy, released in 2015)
 2012 — (18 May) with Giovanni Maier — Two For Joyce: Live In Trieste (recorded live at Theatro Miela in Trieste, Italy, during «Le Nuove Rotte del Jazz» Festival, released in 2013)
 2013 — (4 & 5 March) with L'Étau — Choses Clandestines (Discs 1 & 2 recorded at l’Auditorium du Conservatoire de Chatenay-Malabry — Studio Pierre Schaeffer, Discs 3 & 4 recorded in Instants Chavirés, Montreuil, Paris)
 2013 — (20 July) with Blazing Flame (Aaron Standon, Fiona Harvey, Anton Henley, Bill Bartlett, Dave Perry, Peter Evans, Julie Tippetts and Steve Day) — Play High Mountain Top (recorded in Bristol, released by Leo Records)
 2014 — (July) Jackson • Long • Taylor • Tippett — Four Quartets (recorded at Fieldgate Studio, Penarth, UK, released in 2016)
 2014 — (24 & 25 October) The Keith Tippett Octet — The Nine Dances of Patrick O’Gonogon (recorded at Real World Studios, released in 2016). This is Keith’s first project funded using Kickstarter which was set up and released by Discus Music.
 2016 — (10 January & 26 February) with Blazing Flame (Aaron Standon, Anton Henley, Bill Bartlett, Peter Evans, Julian Dale, Julie Tippetts and Steve Day) — Murmuration (recorded at Toybox Studios, St Pauls, Bristol, released by Leo Records)

Примечания

Ссылки 
 Mind Your Own Music

Клавишники Великобритании
Музыканты прогрессивного рока
Джазовые пианисты
Джазмены Великобритании
Музыканты King Crimson
Персоналии по алфавиту